Joaquín López peut désigner :
 Joaquín María López (1798-1855), homme politique espagnol ;
 Joaquín López Torrella (1976-), coureur cycliste espagnol.